M25 – amerykański granat ręczny
 M25 – amerykański karabin wyborowy
 Messier 25 – obiekt astronomiczny (gromada otwarta w gwiazdozbiorze Strzelca)
 Furrer M25 – szwajcarski ręczy karabin maszynowy
 M25 – amerykańska mina przeciwpiechotna, licencyjna wersja miny C3A1
 M-25 – radziecka, licencyjna wersja silnika Wright R-1820
 M25 – autostradowa obwodnica Londynu
 M25 – planowana autostrada na Węgrzech